Filmy
 Rozstanie (Jodaeiye Nader az Simin) − irański film dramatyczny z 2011 roku w reżyserii Asghara Farhadiego
 Rozstanie (Break Up) − amerykański film dramatyczny z 1998 roku w reżyserii Paula Marcusa
 Rozstanie (La séparation) − francuski komediodramat z 1994 roku w reżyserii Christiana Vincenta
 Rozstanie − polski film dramatyczny z 1960 roku w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa
 Rozstanie – bollywoodzki film z 1997 roku w reżyserii Raja Kanwara